Böie ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Böie (1825–1879), deutscher Violinist, Komponist und Musikalienhändler
 John Böie (1822–1900), deutscher Geiger, Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Boie